Бланка од Наваре (1226 - Напуљ, 12. август 1283) је била наварска принцеза из династије Шампања и супруга бретонског војводе Жана I. Била је кћерка Теобалда I од Наваре и Агнес од Божеа.

Породично стабло 

Рођени 1226.
Умрли 1283.
Династија Шампања